

Nom de famille

 Domitille de Pressensé (1952-), auteure et illustratrice française d'albums pour la jeunesse
 Edmond de Pressensé (1824-1891), pasteur protestant, personnalité politique, membre de l'Académie des sciences morales et politiques français
 Élise de Pressensé (1826-1901), femme de lettres suisse
 Francis de Pressensé (1853-1914), personnalité politique française

Toponyme 

 La rue Francis-de-Pressensé est une voie du  de Paris.
Patronyme français